«Rainy Day» () — песня немецкой поп-рок-группы Fool's Garden из альбома Go and Ask Peggy for the Principal Thing, выпущенная на сингле в 1998 году лейблом Intercord. Это был третий и последний сингл из данного альбома. В 2009 году песня также была включена в сборник хитов группы High Times — The Best Of Fools Garden.

О песне 
Между вторым припевом и третьим куплетом в песне присутствует монолог, подражающий прогнозу погоды по радио. Он был записан в отеле «Fitzpatrick Castle» в Дублине ирландским актёром Оливером Магуайром. Остальная часть композиции была записана и смикширована группой на студиях Maryland и Hinkelstone Studio в Вайль дер Штадте. По мнению , в песне прослеживается влияние The Kinks, а сам стиль песни можно охарактеризовать как смесь мюзик-холла с психоделическим роком.

В 1998 году «Rainy Day» звучала в эфире европейских радиостанций, хоть и не так активно, как два предыдущих сингла из Go and Ask Peggy for the Principal Thing. Журнал Music & Media отмечал широкое радиовещание только в Латвии и Польше. В 2006 году песня была включена в саундтрек  к южнокорейскому ситкому «Радужный роман». В 2018 году в статье для путешественников в газете „The Hindu“ порекомендовали слушать эту позитивную песню для поднятия настроения, если вдруг дождливая погода испортила туристические планы.

Список композиций

В записи участвовали
 Петер Фройденталер — композитор, вокал
 Фолькер Хинкель — композитор, гитара, бэк-вокал
 Роланд Рёль — клавишные, бэк-вокал
 Томас Мангольд — бас-гитара, бэк-вокал
 Ральф Вохеле — ударные, бэк-вокал
 Оливер Магуайр — прогноз погоды

Позиции в чартах

Примечания 

Выпуски журнала Music & Media

Ссылки 
 
 

Синглы Fool's Garden